Ikeya steht für:

 (4037) Ikeya, Asteroid des Hauptgürtels
 C/1965 S1 (Ikeya-Seki), Großer Komet von 1965
 C/1963 A1 (Ikeya), 1963 entdeckter periodischer Komet
 153P/Ikeya-Zhang, 2002 wiederentdeckter periodischer Komet

Ikeya ist der Familienname folgender Personen:

 Kaoru Ikeya (* 1943), japanischer Amateurastronom
 Tomoyoshi Ikeya (* 1962), japanischer Fußballspieler
 Yūki Ikeya (* 1995), japanischer Fußballspieler